Чемпионат Германии по фигурному катанию 2009 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Германии сезона 2008—2009. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании, парном катании, танцах на льду и синхронном катании. Соревнования во всех дисциплинах прошли на взрослом, юниорском и детском уровне.

Турнир прошёл в Оберстдорфе с 18 по 21 декабря 2008 года.

Чемпионат Германии является открытым соревнованием и вне конкурса на него допускаются иностранные участники. В чемпионате 2009 года участвовали три иностранные спортивные пары:
 украинцы Татьяна Волосожар / Станислав Морозов (163.76)
 канадцы Рэйчел Киркленд / Эрик Рэдфорд (153.06)
 швейцарцы Анаис Моран / Антуан Дорса (118.25).

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты

Чемпионаты Германии по фигурному катанию
2008 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Оберстдорфе
Фигурное катание в сезоне 2008/2009